Krabbes ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krabbes (1906–1959), deutscher Parteifunktionär (NSDAP), Bürgermeister
 Markus Krabbes (* 1970), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Informationssysteme